Prima Ligă Bielorusă sau Vîsșaia Liga (în ) este cea mai importantă competiție fotbalistică din Belarus. În campionat participă 16 echipe. Acesta se desfășoară în sistem tur-retur, la sfârșitul fiecărui sezon retrogradând două echipe în liga inferioară. Campionatul este organizat de federația locală de fotbal.

Clasamentul UEFA
Coeficientul UEFA pe 2020 

 24  (24)  Superliga (Kazahstan)
'25  (21)  Prima Ligă Bielorusă
 26  (26)  Prima Ligă Azeră
 27  (28)  A PFG
 28  (25)  Ekstraklasa
 29  (29)  Liga I

 Echipe 2017 

Source: Scoresway

 Campionatele din perioada sovietică 

1922: Minsk (city team)
1923: Unknown1924: Minsk (city team)
1925: Unknown1926: Bobruisk (city team)
1927: Unknown1928: Gomel (city team)
1929-32: Unknown1933: Gomel (city team)
1934: BVO (Minsk)           
1935: BVO (Minsk)          
1936: BVO (Minsk)              
1937: Dinamo (Minsk)
           
1938: Dinamo (Minsk)           
1939: Dinamo (Minsk)          
1940: DKA (Minsk)              
1941-44: Unknown''
1945: Dinamo (Minsk)           
1946: ODO (Minsk)               
1947: Torpedo (Minsk)     
1948: Traktor MTZ (Minsk)        
1949: Traktor MTZ (Minsk)       
1950: ODO (Minsk)              
1951: Dinamo (Minsk)           
1952: ODO (Minsk)               
1953: Spartak (Minsk)     

1954: ODO (Pinsk)               
1955: FSM (Minsk)              
1956: Spartak (Minsk)          
1957: Sputnik (Minsk)        
1958: Spartak (Bobruisk)
1959: Minsk (city team)         
1960: Sputnik (Minsk)             
1961: Volna (Pinsk)            
1962: Torpedo (Minsk)          
1963: Naroch' (Molodechno)      
1964: SKA (Minsk)               
1965: SKA (Minsk)               
1966: Torpedo (Minsk)     

1967: Torpedo (Minsk)         
1968: Sputnik (Minsk)           
1969: Torpedo (Minsk)  
1970: Torpedo (Zhodino)        
1971: Torpedo (Zhodino)        
1972: Stroitel' (Bobruisk)     
1973: Stroitel' (Bobruisk)    
1974: FC BATE (Borisov)      
1975: Dinamo (Minsk)     
1976: FC BATE (Borisov)            
1977: Sputnik (Minsk)         
1978: Shinnik (Bobruisk)  
1979: FC BATE (Borisov)            

1980: Torpedo (Zhodino)        
1981: Torpedo (Zhodino)        
1982: Torpedo (Mogilev)        
1983: Obuvschik (Lida)            
1984: Orbita (Minsk)       
1985: Obuvschik (Lida)         
1986: Obuvschik (Lida)       
1987: Shinnik (Bobruisk)    
1988: Sputnik (Minsk)
1989: Obuvschik (Lida)
1990: Sputnik (Minsk)
1991: Metallurg (Molodechno)

Podium 
'''De câte ori cluburile au terminat pe locurile 1, 2 și 3 în campionatul național

Echipele în top 3 
{| class="wikitable" style="margin:auto; font-size:90%;"
|+Echipele care s-au clasat pe primele trei poziții în campionat de-a lungul sezoanelor 
!style="background-color:#DC143C; color:black;"|
<table style="width:960px">
  
    '''Sezon 
    '''Campioană 
    '''Locul 2 
    '''Locul 3 
    '''Sezon 
    '''Campioană 
    '''Locul 2 
    'Locul 3</td> 
  </tr>
</table>
|-style="background:#dcdcdc;"
| 

|}

Clasamentul All-Time2012''

Referință

Legături externe 
 Site-ul Oficial al Federației Bieloruse 
 RSSSF.com

Ligi naționale de fotbal din Europa
Fotbal în Belarus